БОВ — аббревиатура:
 Боевые отравляющие вещества
 Боеприпасы объёмного взрыва
 Блок отметчика вагонов
 БОВ (Боевой отряд весельчаков) — первый советский сатирический журнал (1921 г.)
 БОВ (Белорусское объединение военных) — неполитическое общественно-патриотическое движение в 90-х в Беларуси

Бов — топоним:
 Бов — село в Болгарии.

BOV — аббревиатура или обозначение:
 Borbeno Oklopno Vozilo — бронетранспортёр производства Югославии.
 Blowoff Valve — элемент двигателей с турбонаддувом.
 BOV — боливийский мвдол (валюта) в стандарте ISO 4217.
 BOV — код ICAO для авиакомпании Boliviana de Aviación.
 BOV — код IATA для аэропорта «Боанг» (остров Боанг, Папуа — Новая Гвинея).

См. также 
 Гара-Бов — село в Болгарии.

Примечания